Aloïs Brandl peut désigner :
 Aloïs Brandl, un homme politique ;
 Aloïs Brandl, un philologue.